Alunișu se poate referi la:

Localități 
 Alunișu, Cluj, sat în comuna Sâncraiu din județul Cluj, Transilvania, România
 Alunișu, Dâmbovița, sat în comuna Cornățelu din județul Dâmbovița, Muntenia, România
 Alunișu, Ilfov, cartier al orașului Măgurele din județul Ilfov, Muntenia, România
 Alunișu, Olt, satul de reședință al comunei Spineni din județul Olt, Muntenia, România
 Alunișu (Băiculești), Argeș, sat în comuna Băiculești din județul Argeș, Muntenia, România
 Alunișu (Brăduleț), Argeș, sat în comuna Brăduleț din județul Argeș, Muntenia, România

Vezi și 
 Aluniș (dezambiguizare)